ISO 3166-2:KE è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni del Kenya; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

I codici, assegnati alle 47 contee, sono formati da KE- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da due cifre.

Codici

Codici previgenti 
Fino al 2013, i codici erano assegnati alle otto province del paese: erano formati da KE- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da tre cifre.

Collegamenti esterni 
Provinces of Kenya su Statoids.com

KE
Suddivisioni del Kenya